Armin Dollinger (* 24. Juni 1971 in München) ist ein deutscher Profiboxer.

Leben 
Armin Dollinger, der seit seiner Geburt in Neuhausen lebt, fing als Jugendlicher mit dem Boxen an. Später arbeitete er dann als Türsteher in nicht immer jugendfreien Etablissements und führte neun Jahre lang die Kneipe Hirschenwirt in Neuhausen, bevor er 2005 die Bar „sports & more“ eröffnete.

Profikarriere 
Armin „Hirschenwirt“ Dollinger beschloss mit 33 Jahren wieder mit dem Boxen anzufangen. Ohne eine nennenswerte Amateurkarriere bestritten zu haben debütierte er am 15. Juni 2004 bei den Profis. Schnell stieg der Münchner zum Lokalmatador auf und gewann am 5. Januar 2006 die Deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht nach Version der German Boxing Association. In seinem nächsten Kampf sicherte er sich den vakanten Interkontinental-Titel des weniger bedeutenden GBC-Verbandes. Nach 18 siegreichen Kämpfen boxte er am 14. März 2008 im Cruisergewicht gegen den hochfavorisierten Kai Kurzawa und gewann in der 2. Runde durch TKO. Der Sensationssieg über Kurzawa brachte Dollinger unter die ersten 40 der Weltrangliste. Im Januar 2009 sollte Dollinger gegen den Ex-Europameister und mehrfachen WM-Herausforderer Thomas Ulrich in Magdeburg boxen, doch Ulrich ließ den Kampf wegen einer Erkältung absagen. Universum Box-Promotion sicherte Dollinger daraufhin einen EM-Kampf für März 2009 zu. Am 7. März 2009 boxte Armin Dollinger in Dresden gegen den bis dahin ungeschlagenen Aleksy Kuziemski um den EM-Gürtel im Halbschwergewicht und verlor in der 5. Runde durch Technischen K.o. Am 16. Oktober 2010 gewann Dollinger in München die Internationale Deutsche Meisterschaft des BDB im Cruisergewicht nach Punkten. Am 11. Juni 2011 verlor er den Titel im Rückkampf gegen Kai Kurzawa durch Technischen K. o.  in der 3. Runde.

Erfolge 

 Deutscher Meister (GBA) im Halbschwergewicht 2006
 Interkontinental-Champion (GBC) im Halbschwergewicht 2006
 Internationaler Deutscher Meister (BDB) im Cruisergewicht 2010

Weblinks 
 

Boxer (Deutschland)
Sportler (München)
Deutscher
Geboren 1971
Mann